Jehnice můžou být:
 Brno-Jehnice – městská část Brna, zahrnující evidenční část obce a katastrální území Jehnice
 Jehnice (zámek) – zaniklý zámek v Jehnicích
 Jehnice (železniční zastávka) – zaniklá železniční zastávka v Jehnicích
 Pivovar Jehnice – zaniklý pivovar v Jehnicích